Die Abkürzung CLIC steht für:

 Chemnitzer Linux Cluster, ein Hochleistungsrechner der Technischen Universität Chemnitz, bis 2007 in Betrieb
 Compact Linear Collider, ein Vorschlag für einen Elektronen-Positronen-Beschleuniger am CERN

Siehe auch:
 Click

Abkürzung